En , Krępa peut désigner : 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Krępa, village

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Krępa, village

dans la voïvodie de Grande-Pologne 
 Krępa, village

dans la voïvodie de Łódź
 Krępa, village du powiat de Łowicz
 Krępa, village du powiat de Poddębice 
 Krępa, village du powiat de Radomsko 

dans la voïvodie de Lublin
 Krępa, village 

dans la voïvodie de Lubusz 
 Krępa, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Krępa, village du powiat de Mława
 Krępa, village du powiat de Piaseczno

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Krępa, village 

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Krępa, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix 
 Krępa, village